Сезон ЖНБЛ 2019/2020 — это 40-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, в девятый раз, стала команда «Канберра Кэпиталз».

В регулярном чемпионате приняло участие восемь команд, столько же сколько и в прошлом, одна из них, «Данденонг Рейнджерс», сменила в межсезонье своё название и стала теперь называться «Саутсайд Флайерз». Он стартовал 11 октября матчем между командами «Аделаида Лайтнинг» и «Сидней Юни Флэймз», в котором «Лайтнинг» переиграли своего противника со счётом 89:79. Регулярный чемпионат в этом сезоне завершился 1 февраля, MVP которого была признана защитник команды «Канберра Кэпиталз» Киа Нерс. Наставник клуба «Канберра Кэпиталз», Пол Горисс, был признан тренером года, а Эзийода Магбигор из «Мельбурн Бумерс» — лучшим молодым игроком. Официально сезон 2019/2020 годов завершился 4 марта, когда клуб «Канберра Кэпиталз» обыграл во втором матче финальной серии до двух побед команду «Саутсайд Флайерз», а MVP финала была признана защитник «Кэпиталз» Оливия Эпупа.

Участники турнира: команды, их капитаны и тренеры

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Статистические лидеры

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Лидеры сезона по основным показателям за игру

Награды сезона

Лучшие игроки недели

Сборная всех звёзд недели

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Киа Нерс, Канберра Кэпиталз
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Оливия Эпупа, Канберра Кэпиталз
 Лучший молодой игрок женской НБЛ: Эзийода Магбигор, Мельбурн Бумерс
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Мерседес Расселл, Саутсайд Флайерз
 Лучший шестой игрок женской НБЛ: Алисон Швагмайер, Перт Линкс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Киа Нерс, Канберра Кэпиталз
 Тренер года женской НБЛ: Пол Горисс, Канберра Кэпиталз

 Первая сборная всех звёзд ЖНБЛ:
 З Лейлани Митчелл (Саутсайд Флайерз)
 З Кэти-Рэй Эбзери (Перт Линкс)
 З Киа Нерс (Канберра Кэпиталз)
 Ф Дженна О’Хей (Саутсайд Флайерз)
 Ф Брианна Тёрнер (Аделаида Лайтнинг)

 Вторая сборная всех звёзд ЖНБЛ:
 З Ребекка Коул (Саутсайд Флайерз)
 З Алис Кунек (Сидней Юни Флэймз)
 Ф Стефани Толбот (Аделаида Лайтнинг)
 Ц Кайла Джордж (Мельбурн Бумерс)
 Ц Мерседес Расселл (Саутсайд Флайерз)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2019/2020